Geografia:
 grzywacz – rodzaj fali morskiej
 Grzywacz – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin
  Grzywacz – część wsi Wilhelmów w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Błędów

2 wzniesienia w Polsce:
 Grzywacz (116,0 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie Pasma Wolińskiego i najwyższy punkt wyspy Wolin, położone w woj. zachodniopomorskim, w gminie Międzyzdroje
 Grzywacz (732,6 m n.p.m.) – góra na Pogórzu Orlickim, w paśmie Wzgórz Lewińskich, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Lewin Kłodzki

Biologia:
 gołąb grzywacz – gatunek gołębia
 grzywacz chiński – rasa psa pochodząca z Chin

Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Grzywacz – naukowiec
 Jan Grzywacz – oficer
 Janusz Grzywacz – pianista
 Jerzy Grzywacz – fizyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 Maciej Grzywacz – muzyk
 Marek Grzywacz – piłkarz
 Marta Grzywacz – prezenterka radiowa i telewizyjna
 Szlama Grzywacz – komunista
 Waldemar Grzywacz – ekonomista
 Zbylut Grzywacz – artysta plastyk
 Łukasz Grzywacz-Świtalski – oficer

Przypisy